Името Димитър Вълчев  носят следните известни личности:
 Димитър Вълчев (политик) (1899 – 1988) – български политик
 Димитър Вълчев (1929 – 1995) – български композитор